Мереке — название населённых пунктов в Казахстане:
 Мереке — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Мереке — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Мереке — село в Наурзумском районе Костанайской области.